Оноре (итал. Onore; фр. Honoré) — имя или название, происходящее от лат. honōrus — почётный.

 Оноре — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Имя 
 Оноре́ де Бальза́к — французский писатель, один из основоположников реализма в европейской литературе.
 Оноре I (сеньор Монако)
 Оноре II (князь Монако)
 Оноре III (князь Монако)
 Оноре IV (князь Монако)
 Оноре V (1778—1841) — князь Монако и герцог Валентинуа с 1819 по 1841 год из династии Гримальди.
 Оноре (архиепископ Экс-ан-Прованса) (умер не позднее 878) — архиепископ Экс-ан-Прованса.

Фамилия 
 Оноре, Жан Марсель (1920—2013) — французский кардинал.
 Оноре, Кристоф (род. 1970) — французский сценарист и режиссёр.
 Оноре, Леон (1818—1874) — французско-российский пианист и музыкальный педагог.
 Оноре, Филипп (1941—2015) — французский карикатурист, мультипликатор.